een Bulgaars dorp in de gemeente Boergas, zie hiervoor Draganovo (Boergas)
 een Bulgaars dorp in de gemeente Dobritsj, zie hiervoor Draganovo (Dobritsj)
 een Bulgaars dorp in de gemeente Gorna Orjachovista, zie hiervoor Draganovo (Veliko Tarnovo)
 een Bulgaars dorp in de gemeente Tsjernootsjene, zie hiervoor Draganovo (Kardzjali)